Адриана Йоханна Ханен (; ) — голландская .

Биография 
Адриана Йоханна Ханен родилась 14 июня 1814 года в городке Остерхаут в голландской провинции Северный Брабант. Она была младшим ребенком в семье живописца  и сестрой художников ,  и . Адриана Иоганна и все её братья и сестры получили начальное художественное образование у своего отца. Она также приходилась тётей художнику .

Известность А. Й. Ханен принесли натюрморты с изображением фруктов и цветов. В 1845 году она стала почетным членом .

В 1862 году город Амстердам наградил ее золотой медалью за картину, которую она представила на ежегодной выставке Levende Meesters. Хаанен регулярно представляла свои работы на эту и другие выставки в Амстердаме, Антверпене, Брюсселе, Бремене и Париже.

У Ханен была очень близкая дружба с коллегой-художницей Марией Вос. Она переехала из Амстердама в Остербек в 1853 году, где она жила с Вос в одном доме. Получив большую известность, Ханен назначала довольно высокие цены на свои работы, и её творчество стало очень прибыльным. В 1870 году Хаанен и Вос вместе построили большой дом в Остербеке (названный «Вилла Града»), где они продолжали жить вместе, пока смерть не разлучила их.

Адриана Йоханна Ханен умерла 8 октября 1895 года в Остербеке.

Среди учениц Ханен были Анна Абрахамс и Кристина Алида Блейденштайн.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Adriana Johanna Haanen on Artnet.

Художники-флористы
Мастера натюрморта Нидерландов